Canadian Mixed Curling Championship 2012 – 48. mistrzostwa Kanady mikstów w curlingu, odbyły się między 12 a 19 listopada 2011 w Sudbury (Ontario), na lodowisku Sudbury Curling Club.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2011 była Wyspa Księcia Edwarda, która została sklasyfikowana na 5. miejscu.

Po 16 latach złote medale powróciły do Saskatchewan (Jason Ackerman), zespół w finale przeciwko Albercie (Kurt Balderston) przejął 10. end doprowadzając do dogrywki, którą także wygrał jednym kamieniem. 



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
19 listopada 2011; 13:30

Półfinał 
18 listopada 2011; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
12 listopada 2011; 10:00

Sesja 2. 
12 listopada 2011; 14:30

Sesja 3. 
12 listopada 2011; 19:00

Sesja 4. 
13 listopada 2011; 10:00

Sesja 5. 
13 listopada 2011; 14:30

Sesja 6. 
13 listopada 2011; 19:00

Sesja 7. 
14 listopada 2011; 10:00

Sesja 8. 
14 listopada 2011; 14:30

Sesja 9. 
14 listopada 2011; 19:00

Sesja 10. 
15 listopada 2011; 10:00

Sesja 11. 
15 listopada 2011; 14:30

Sesja 12. 
15 listopada 2011; 19:00

Sesja 13. 
16 listopada 2011; 10:00

Sesja 14. 
16 listopada 2011; 14:30

Sesja 15. 
16 listopada 2011; 19:00

Sesja 16. 
17 listopada 2011; 10:00

Sesja 17. 
17 listopada 2011; 14:30

Sesja 18. 
17 listopada 2011; 19:00

Sesja 19. 
18 listopada 2011; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 Canadian Mixed Curling Championship

2011 w curlingu
2012
2011 w Kanadzie
Sport w Ontario